Алекса́ндр (де) Бальме́н: Граф Бальмен, Александр Антонович (1781—1848) — русский военный и дипломат.
 Граф Бальмен, Александр Петрович (1819—1879?) — русский военный деятель.